Područna nogometna liga Brčko, također i kao "Brčanska područna nogometna liga" za sezonu 1974./75.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Napredak" iz Begovače (današnja Omerbegovača). 

Za sezonu 1975./76. je "Područna liga Brčko" igrana u dvije skupine.

Ljestvica  

 Begovača - tadašnji naziv za Omerbegovaču

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 80-84  
  

Brčko
1974-75